Авенти́н:

 Авентин — один из семи холмов Рима.
 Авентин — мифологический царь аборигинов
 Авентин — персонаж «Энеиды», сын Геркулеса.
 Авентин Сильвий — один из мифических царей Альба-Лонги (в Лации), который был похоронен на римском холме, позже названном в его честь.
 Иоганн Авентин (Иоганн Георг Турмайр; 1477—1534) — немецкий историк и филолог.